Васи́лий Гладко́в:

 Гладков, Василий Дмитриевич (1907—1981) — Герой Советского Союза.
 Гладков, Василий Михайлович (1929—2011) — Герой Социалистического Труда (1971).
 Гладков, Василий Фёдорович (1898—1981) — Герой Советского Союза.